Села:
 Черепин — Житомирська область, Коростенський район
 Черепин — Київська область, Тетіївський район
 Черепин — Львівська область, Львівський район
 Черепин — Черкаська область, Звенигородський район

Див. також 
 Черепина